O Ministério dos Negócios Estrangeiros islandês (islandês: Utanr KISR uneyti) É um ministério em nível de gabinete responsável pelas relações externas do país e de defesa. Desde 1 de fevereiro de 2009, o ministro foi Össur Skarphéðinsson da .

ex-ministros
1941-1942.  Stefán J. Stefánsson
1942.      Ólafur Thors            
1942-1944. Vilhjálmur Þór
1944-1947. Ólafur Thors
1947-1953. Bjarni Benediktsson
1953-1956. Kristinn Guðmundsson
1956.      Emil Jónsson
1956-1965. Guðmundur Í. Guðmundsson
1965-1971. Emil Jónsson
1971-1978. Einar Ágústsson 
1978-1980. Benedikt Gröndal
1980-1983. Ólafur Jóhannesson
1983-1986. Geir Hallgrímsson
1986-1987. Matthías Mathiesen
1987-1988. Steingrímur Hermannsson
1988-1995. Jón Baldvin Hannibalsson
1995-2004. Halldór Ásgrímsson
2004-2005. Davíð Oddsson
2005-2006. Geir H. Haarde
2006-2007. Valgerður Sverrisdóttir
2007-2009. Ingibjörg Sólrún Gísladóttir
2009–presente. Össur Skarphéðinsson

 
Negocios Estrangeiros
Instituições governamentais de política externa